Țurcanu ist der Familienname folgender Personen:

 Ion Ţurcanu (* 1946), moldauischer Politiker und Historiker 
 Mihai Țurcanu (* 1975), rumänischer Politiker, MdEP